Sidama (volk) - volk in Ethiopië
 Sidamo (taal) - taal gesproken door bovenstaand volk
 Sidama (provincie) - voormalige provincie in Ethiopië
 Sidama (koninkrijk) - voormalig koninkrijk van bovenstaand volk